Нижняя Ведуга — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Ведуга — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Нижняя Ведуга — посёлок в Таловском районе Воронежской области.